Poniżej znajduje się lista odcinków serialu telewizyjnego Finding Carter – emitowanego przez amerykańską stację telewizyjną  MTV od 8 lipca 2014 roku do 15 grudnia 2015 roku. W Polsce serial nie jest emitowany. Powstały dwie serie, które łącznie składają się z 36 odcinków.

Sezon 1 (2014)

Sezon 2 (2015)

Przypisy 

Finding Carter